Friedrich der Streitbare steht für folgende Personen:

* Friedrich der Streitbare (um 1075–1124), Regent der Grafschaft Arnsberg-Werl, siehe Friedrich (Arnsberg)
 Friedrich der Streitbare (1211–1246), Herzog von Österreich und der Steiermark, siehe Friedrich II. (Österreich)
 Friedrich IV. der Streitbare (1370–1428), Markgraf von Meißen, Kurfürst von Sachsen, siehe Friedrich I. (Sachsen)